est un genre éteint et fossile d'amphibiens du Permien. La seule espèce connue de ce genre est .

Présentation 
Il a été découvert au Texas par Samuel Wendell Williston en 1910. Il fait partie du groupe des temnospondyles. Il mesurait  de long et était protégé par une double rangée de plaques de blindage. Le corps était court et il semblerait que c'était un animal nocturne.

Cladogramme dans Dissorophoidea

Publication initiale 
 Williston, 1910 : Cacops, Desmospondylus; new genera of Permian vertebrates. Bulletin of the Geological Society of America, vol. 21, .

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Temnospondyle (nom scientifique)
†
Espèce de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1910
Dissorophidae